Борис Беккер був чемпіоном попереднього року, але в першому колі його несподівано переміг Карлос Мойя.

У фіналі 1-й номер рейтингу ATP Піт Сампрас переміг Мойю з рахунком 6–2, 6–3, 6–3.

Це був перший турнір Великого шолома, на якому Ллейтон Г'юїтт змагався в основній сітці. Зрештою він взяв участь у безпрецедентних 20-ти Відкритих чемпіонатах Австралії підряд і ця серія закінчилася турніром 2016 року.

Сіяні гравці 

  Піт Сампрас (переможець)
  Майкл Чанг (півфінал)
  Горан Іванішевич (чвертьфінал)
  Кафельников Євген Олександрович (знявся) 
  Томас Мустер (півфінал)
  Борис Беккер (1 коло)
  Томас Енквіст (4-те коло)
  Вейн Феррейра (4-те коло)
  Марсело Ріос (чвертьфінал)  Альберт Коста (чвертьфінал)  Джим Кур'є (4-те коло)  Магнус Густафссон (2-ге коло)  Ян Сімерінк (1-ше коло)  Фелікс Мантілья (чвертьфінал)  Міхаель Штіх (2-ге коло)  Альберто Берасатегі (3-тє коло)''

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1997 Australian Open Men's Singles draw

1997 у тенісі‎
Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу